Niemcy:
 Honerath – dzielnica Bad Münstereifel
 Honerath – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler